Ukraina na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015 – reprezentacja Ukrainy podczas Mistrzostw Świata w Pekinie liczyła 53 zawodników, którzy zdobyli dwa medale.

Występy reprezentantów Ukrainy

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015
Lekkoatletyka na Ukrainie
2015 na Ukrainie